Тя́га:
 Тя́га - сила, вырабатываемая двигателем, и движущая транспорт.
 Тя́га — веревка (канат), посредством которой буксируют что-либо, стержень (устройство) двигающий что-либо, действие по глаголу тянуть.
 Анкерная тяга — резьбовой стержень, служащий для крепления шпунта (шпунт Ларсена) к анкерной стенке при строительстве причалов и так далее.
 Тя́га самолёта — сила движителя самолёта.
 Реактивная тяга — сила, возникающая в результате взаимодействия реактивной двигательной установки с истекающей из сопла струёй расширяющейся жидкости или газа, обладающих кинетической энергией.
 Тяга железнодорожного локомотива — сила, реализуемая локомотивом и служащая для передвижения поезда.
 Тяга в технике — сила, придающая движение машине, механизму.

 Тя́га — понижение давления, способствующее протоку воздуха или дымовых газов через вентиляционные каналы, дымоходы, топки.
 Тя́га — горизонтальный профилированный выступ типа карниза, или поясок, членящий стены здания на ярусы, или обрамляющий потолки и панно, обычно декоративный, из штукатурки или кладки.
 Тяга (токование вальдшнепов) — название токового (брачного) полёта вальдшнепа.
 Тяга и тара — понятия в отрасли транспорта, описывающие средства создания движущей силы и транспортные средства, непосредственно вмещающие полезный груз, а также их взаимодействие.
 Тяга — навязчивая потребность, ощущаемая человеком, подвигающая к определённой деятельности.
 Становая тяга — упражнение со штангой.

См. также 
 Сила тяги
 Обратная тяга
 Тяговооружённость
 Удельная тяга